A Mantas jelentései:

 Mantas, a Venom együttes alapító gitárosa.
 Mantas, amerikai death metal együttes.